Bournazel (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bournazel (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje